Тросно — топоним:

 Россия
 Тросно — деревня в Плюсском районе Псковской области;
 Тросно — посёлок в Нелидовском районе Тверской области.

Белоруссия
 Тросно — деревня в Полоцком районе Витебской области.

См. также 
 Тросно-Ивакино
 Тросно-Исаево
 Тросное